Slovo Tak či zkratka TAK může znamenat:

 Tak (město) – město v Thajsku
 Provincie Tak – provincie v Thajsku
 Tak (Stephen King) – existence z Kingových knížek
 TAK (kodek) – formát bezztrátové komprese zvuku
 TAK (týdeník) – bývalý polský týdeník
 slovanská spojka, částice a příslovce

spojení
 Tak tak, taktak – fráze znamenající „jen těsně, sotva, se štěstím“
podobné

 Tic Tac
 tiki-taka

Externí odkazy